Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2014-15 розпочалися у шведському Естерсунді й завершилися на дев'ятому етапі в російському Ханти-Мансійську.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністи стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2013–14

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2014-15
2014 у біатлоні
2015 у біатлоні